Fallada steht für:
 Hans Fallada (1893–1947), deutscher Schriftsteller
 (14025) Fallada, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Falada
 Hans-Fallada-Preis
 Hans-Fallada-Haus